Ел Капиро има више значења:

 Ел Капиро (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Капиро (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Капиро (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Капиро, Гранха (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Капиро (Земпоала), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Капиро (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Капиро, Ла Енрамада (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Капиро (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Капиро (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Капиро (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Капиро (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Капиро (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Капиро (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику